Adam Shand – scrittore e giornalista australiano
 Camilla Shand – seconda moglie di Carlo III del Regno Unito
 Frances Shand Kydd – madre della principessa Diana Spencer
 Phyllis Shand Allfrey – politica e scrittrice dominicana
 Remy Shand – cantante e compositore canadese